Teófano de Atenas († ) —  esposa do imperador Estaurácio.
 Teófano (esposa de Leão VI) (†893) —  chamada Teófano Martinácio, foi esposa do imperador Leão VI, o Sábio. É considerada uma santa pela Igreja Ortodoxa, sob o nome de Santa Teófano.
 Teofânia Esclerina (†991) —  chamada Teófano Esclerina, foi esposa de Otão II do Sacro Império Romano-Germânico. 
 Teófana (esposa de Romano II) († depois de 991) —  chamada Teófano Anastácia, foi nora de Constantino VII Porfirogênito, esposa de Romano II, esposa de Nicéforo II Focas, amante de João I Tzimisces e mãe de Basílio II, Constantino VIII e da princesa Ana Porfirogênita.

Desambiguações de antropônimos